Jan Rutta (né le  à Písek en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Formé au IHC Písek, il joue ses premières parties professionnelles durant la saison 2008-2009. Après avoir joué plusieurs saisons dans la deuxième division tchèque, notamment pour le KLH Chomutov (renommé en « Piráti Chomutov » en 2011), il joue pour la première fois dans l'Extraliga, le championnat élite tchèque, en 2012-2013.

Après sept saisons passées avec Chomutov, il obtient un contrat avec les Blackhawks de Chicago le .

Le , il est échangé au Lightning de Tampa Bay avec un choix de  ronde en 2019 en retour du défenseur Slater Koekkoek et d'un choix de  tour en 2019.

Il remporte la Coupe Stanley en 2020 et en 2021 avec Tampa Bay.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2008-2009 || KLH Chomutov || 1. liga || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || SK Kadaň || 1. liga || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || IHC Písek || 2. liga || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || SK Kadaň || 1. liga || 18 || 1 || 4 || 5 || 0 || 9 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2009-2010 || HC Klášterec nad Ohří || 2. liga || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2010-2011 || KLH Chomutov || 1. liga || 24 || 0 || 0 || 0 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
| 2011-2012 || Piráti Chomutov || 1. liga || 48 || 2 || 6 || 8 || 16 || 9 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2012-2013 ||Piráti Chomutov ||Extraliga ||37 ||1 ||3 ||4 ||18 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || SK Kadaň || 1. liga || 7 || 0 || 3 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 ||Piráti Chomutov ||Extraliga ||17 ||1 ||2 ||3 ||4 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || SK Kadaň || 1. liga || 18 || 1 || 3 || 4|| 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Piráti Chomutov || 1. liga || 50 || 11 || 16 || 27 || 28 || 11 || 4 || 3 || 7 || 24
|-
| 2015-2016 ||Piráti Chomutov ||Extraliga ||44 ||10 ||11 ||21 ||22 ||7 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
| 2016-2017 ||Piráti Chomutov ||Extraliga ||46 ||8 ||24 ||32 ||30 ||17 ||2 ||11 ||13 ||8
|-
| 2017-2018 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||57 || 6 || 14 || 20|| 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Blackhawks de Chicago || LNH ||23 || 2 || 4 || 6|| 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || IceHogs de Rockford || LAH ||8 || 1 || 3|| 4|| 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 14 || 0 || 2 || 2 || 4 || 4 ||0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2018-2019 || Crunch de Syracuse || LAH || 18 || 3 || 5 || 8|| 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 33|| 1|| 6|| 7|| 14|| 5|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2020-2021 || Lightning de Tampa Bay || LNH  || 35 || 0 || 8 || 8 || 22 || 23 || 2 || 1 || 3 || 8
|-
| 2021-2022 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 76 || 3 || 15 || 18 || 47 || 17 || 1 || 4 || 5 || 17

| 238 || 12 || 49 || 61 || 123 || 49 || 3 || 8 || 11 || 37

Au niveau international 

|-
| 2008 || align=left| République tchèque U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans D1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0|| +6 || align=left| place du groupe A (promu en élite)
|-
| 2017 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 8 || 1 || 0 || 1 || 0 || -3|| align=left| place
|-
| 2019 || align=left| || align=left| Championnat du monde || 10 || 1 || 2|| 3 || 4 || +8|| align=left| place

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
2019-2020 : vainqueur de la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay (1)
2020-2021 : vainqueur de la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay (2)

Références 

Naissance en juillet 1990
Naissance à Písek
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du KLH Chomutov
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay